Le patronyme Taminiau provient du métier de tamiseur, de l'ancien français estamine : étamine (tissu) : tamis.

Des variantes en sont dérivées :
le -au final peut se décliner en -eau : ex. Taminieau
le son -ni peut se décliner comme -gni- : ex. Tamignau, Tamigneau
le tout peut prendre un suffixe -x : ex. Taminiaux, Taminieaux, Tamignaux, Tamigneaux

Willy Taminiaux (1939-2018), homme politique socialiste belge ;
Jacques Taminiaux (°1928), philosophe belge.